Fonck peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine-Adolphe Fonck, ou Antoine Fonck (1893-1914), premier soldat belge tué au combat en 1914 lors de la Première Guerre mondiale, et dont le nom a été donné en hommage à divers monuments et édifices ;
 Catherine Fonck (1968-), femme politique belge ;
 Cecilia Carolina Bolocco Fonck (1965-), actrice, animatrice de télévision chilienne, miss univers 1987.
 Jean-Luc Fonck (1957-), musicien, auteur-compositeur belge ;
 Léopold Fonck (1865-1930), prêtre jésuite allemand, fondateur de l'institut biblique de Rome ;
 René Fonck (1894-1953), pilote de chasse  de la Première Guerre mondiale, et homme politique français ;

Toponyme 

 Le lac Fonck, est un lac andin d'origine glaciaire situé en Argentine, nommé en hommage à l'explorateur Francisco Fonck ;
 L’aérodrome de Saint-Dié - Remomeix, ou aérodrome René-Fonck, est un aérodrome civil situé sur la commune de Remomeix dans les Vosges en France.

Musique 
 La Fédération française de fonck (FFF) est un groupe de rock et de funk français.

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme flamand